El topónimo Bisbee puede hacer referencia a dos ciudades de Estados Unidos:

 Bisbee, en el estado de Arizona.
 Bisbee, en el estado de Dakota del Norte.